Мансикка (: земляника) — имя собственное финского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Мансикка, Вильо Йоханнес (1884—1947) — русский и финский филолог финского происхождения, диалектолог, фольклорист, исследователь русского и финского фольклора, древнерусского язычества. 
 Мансикка, Мартти (род. 1933) — финский гимнаст, призёр Олимпийских игр.